Népszínház 1875–1908 között működött társulat Budapesten, a Blaha Lujza téren
Népszínház 1875–1965 között létezett színházépület, ami először a Népszínház, majd a Nemzeti Színház társulatának otthona volt lebontásáig Budapesten, a Blaha Lujza téren
Népszínház Budapesten az Állami Déryné Színház és a 25. Színház összevonásával jött létre, Népszínház néven 1978–1990 között, majd Budapesti Kamaraszínházként 1991–2012 között működött
Népszínház, 1936–1946 között működött New Yorkban a Magyar Színpad kamaraszínházaként
Budai Népszínház, 1861–1864 és 1867–1870 között működött a Lánchídnál
Óbudai Népszínház, 1945–1947 között Budapesten, a Korona tér 2. szám alatt működött (játszott Budai Népszínház, Budai Színház néven is)
Szabadkai Népszínház
Székelyudvarhelyi Népszínház
Állami Magyar Népszínház néven létrejött sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház
Periszkóp Népszínház 1969-ben Aradon alapított színjátszó társulat

Hasonló
Népszínház Erdélyben
Népszínház utca
Volkstheater metróállomás